Lill-Bergtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Bergtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Lill-Bergtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Lill-Bergtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Lill-Bergtjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (5 ha)

Se även
Bergtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn